Лукј има више значења:

 Лукј, Виверо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лукј (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику